Дворе́ц культу́ры и́мени Горбуно́ва (ДК Горбунова, «Горбушка») — здание дома культуры в Москве, названо в честь директора московского авиационного завода № 22 Сергея Горбунова. ДК построен в 1929—1938 годах по проекту архитектора Якова Корнфельда. По состоянию на 2019-й в нём располагается Институт современного искусства и проводятся концерты.

История 

Изначально дом культуры назывался Дворцом Киевского района Москвы и создавался как часть инфраструктуры . Здание в стиле конструктивизм строилось по проекту архитектора Якова Корнфельда с 1929 по 1938 год. Это была одна из первых крупных районных построек в Москве. С 1933-го дворец был назван в честь Сергея Горбунова —  директора завода.
 
В 1940—1970-е годы в здании находились киноконцертный, лекционный, спортивный и читальный залы, библиотека и помещения для различных кружков. В киноконцертном зале часто проходили спектакли московских театров — «Современника», Театра Вахтангова и других, а в лекционном регулярно выступали мастера художественного чтения. В одном из его помещений проходили съёмки эпизода фильма «Москва слезам не верит».

С 1986 по 1990 год в доме культуры по указу первого секретаря Московского городского комитета КПСС Виктора Гришина работала Московская рок-лаборатория, контролирующая концертную деятельность в столице — третья подобная организация в СССР после Ленинградского и Свердловского рок-клубов. В этот период здание получило широкую известность благодаря проходившим рок-концертам. С конца 1980-х годов на сцене ДК им Горбунова выступали и зарубежные исполнители. В числе наиболее ярких рок-звёзд, выступивших на его сцене, были: Jethro Tull, Нед Ротенберг, Einstürzende Neubauten, Диаманда Галас, «Наутилиус Помпилиус», «Крематорий», «ДДТ», Дэвид Бирн.

Осенью 1987 года был основан Московский клуб филофонистов «Рекорд», организованный издателем и предпринимателем Игорем Тонких. После создания сообщества при дворце культуры начал работать рынок пиратских аудио- и видеозаписей, получивший название «Горбушка». Его закрыли в 2001-м из-за выхода «антипиратского» закона, после чего рынок переехал в помещения завода «Рубин».
 
В 1995—1997 годах в ДК Горбунова проходил фестиваль «Учитесь плавать», а в декабре 1999-го в нём состоялся первый фестиваль «Нашествие». После ремонтных работ в 2006 году руководство Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева, в ведении которого находилось здание, приняло решение остановить в нём концертную деятельность. Аргументировали эту позицию быстрым износом зала и необходимостью перед событиями демонтировать кресла, а затем устанавливать их обратно.
 

 
Однако концерты продолжали проходить до июня 2010 года, после чего здание закрыли на реконструкцию. В 2012-м в нём открыли Театр мюзикла Михаила Швыдкого, который через пять лет переехал в помещение бывшего кинотеатра «Россия» на Пушкинской площади. Концерты возобновились в апреле 2019 года . Первым стало выступление группы «ДДТ».

С начала 2021 года Дворец культуры имени Горбунова перешел в оперативное управление к ГБУК г. Москвы «Москонцерт».

Архитектура 

Внешний облик здания соответствует стилю конструктивизм, однако внутренние интерьеры выполнены в стиле ар-деко. Строгие формы фасада сочетаются с обширным остеклением, сквозь которое в помещение проникает естественное освещение. Своими очертаниями здание напоминает крыло самолёта, что подчёркивает его принадлежность авиазаводу.

Два крыла дома культуры соединяются мостиками-переходами на уровне второго и третьего этажей. В правом крыле здания расположена театрально-зрелищная часть с объёмным зрительным залом. Высотой 13 метров с двумя ярусами балконов он вмещает до 1200 зрителей. Кассовый вестибюль вынесен вперёд и расположен в отдельном небольшом объёме со скруглёнными углами. На втором этаже находится фойе для отдыха перед спектаклем и малый зал, отделяющий театральную зону от клубной. Клубную секцию площадью  по состоянию на 2019 год занимают Институт современного искусства и библиотека, ранее здесь размещались кружки и секции.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Филёвский Парк
Памятники архитектуры Москвы
Конструктивистские здания Москвы
Дворцы и дома культуры Москвы
Здания и сооружения, построенные в 1938 году в Москве